La Norgesmesterskapet 1989 di calcio fu la 84ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Viking, che vinse la ripetizione della finale contro il Molde con il punteggio di 2-1.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Ripetizione

Semifinali

Finale

Formazioni

Ripetizione

Formazioni

Voci correlate
 1. divisjon 1989
 2. divisjon 1989

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1989
Edizioni della Coppa di Norvegia